Niftrik (plaats), dorp in de Nederlandse provincie Gelderland;
Gerrit Cornelis van Niftrik, Nederlands theoloog;
Jacobus van Niftrik, Nederlands ingenieur;
Van Niftrik-route, ontsnappingsroute bij de Belgische grens tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Jacobus Gerhardes van Niftrik, oprichter van de Van Niftrik route.